Weiße Taube oder Weiße Tauben steht für:

 die Taube als Symbol, siehe Tauben #Symbolik
 Die weiße Taube, Märchen der Brüder Grimm
Geographisches
 Die weiße Taube, anderer Name von Tétouan, Stadt in Marokko
 Berlin-Alt-Hohenschönhausen #Weiße Taube, Wohnsiedlung 
 Weiße Taube Stolln, Bergwerk in Sachsen.
Personengruppen
 Weiße Tauben, Mitglieder der Skopzen, religiöse Gruppierung in Russland 
 Weiße Tauben, im Volksmund für Schwestern des Frauenordens der Kongregation der Töchter des Herzens Jesu

Weiteres
 Altstadthotel Weisse Taube, Hotel in Salzburg
 Die weißen Tauben sind müde, Lied von Hans Hartz
 Drei weiße Tauben, Lied der Gruppe Erste Allgemeine Verunsicherung